Hyolithellus filiformis är en ringmaskart som beskrevs av Bengtson in Bengtson, Conway Morris, Cooper, Jell och Runnegar 1990. Hyolithellus filiformis ingår i släktet Hyolithellus, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
filiformis